Pindorama "Brasil antes de Cabral"

Topônimos
Pindorama (São Paulo) - município brasileiro do estado de São Paulo
Pindorama do Tocantins - município brasileiro do estado do Tocantins
Pindorama (Belo Horizonte) - bairro de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Antiga denominação do atual município de Panambi, Rio Grande do Sul

Outros
Pindorama (filme) - filme brasileiro de 1971, dirigido por Arnaldo Jabor

Desambiguação